Lem oder LEM steht für:

 (3836) Lem, Asteroid
 Lem (Satellit), polnischer Satellit
 LEM (Motor), Motortyp von Piaggio
 Lem (Vorname), männlicher Vorname
 Lem Holding, Schweizer Elektrotechnikunternehmen

geographische Objekte:
 Lem (Ringkøbing-Skjern), Kleinstadt in Dänemark
 Lem Sogn (Randers), Verwaltungseinheit in Dänemark 
 Lem (Randers), Ort in Midtjylland, Dänemark 
 Lem (Skive), Ort bei Skive in Midtjylland, Dänemark 

Personen:
 Gerard van der Lem (* 1952), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Stanisław Lem (1921–2006), polnischer Philosoph, Essayist und Science-Fiction-Autor

LEM steht als Abkürzung für:
 Law of the Excluded Middle, siehe Satz vom ausgeschlossenen Dritten
 Leichtelektromobil, batteriebetriebenes Automobil
 Lunar Excursion Module, siehe Apollo-Mondlandefähre
 Lycée Ermesinde Mersch, Schule in Luxemburg

Siehe auch:
 Lemm

Abkürzung